

Patronyme 

 Edward Astley (22 baron Hastings ; 1912-2007), noble britannique ;
 John Astley (1687-1771), propriétaire terrien britannique et politicien conservateur ;
 John Astley (né en 1989), joueur de snooker professionnel ;
Philip Astley (1742-1814), écuyer britannique ;
 Rick Astley (né en 1966), chanteur britannique ;
Thea Astley (1825-2004), écrivaine australienne ;
 Virginia Astley (née en 1959), chanteuse britannique.

Toponymes 

 Plusieurs villages d'Angleterre portent le nom d'Astley.
 Astley est un village du Grand Manchester.
 Astley est un village du Shropshire.
 Astley est un village du Warwickshire.
 Astley est un village du Worcestershire.
 Astley Village est un village du Lancashire.

 Le mont Astley est un sommet montagneux du Canada.
Toponymie britannique
Patronyme anglais